The Bigger Picture – album di Milow del 2006
 The Bigger Picture – singolo dei Dream Theater del 2013
 The Bigger Picture – singolo di Lil Baby del 2020